Chartreuse kan syfta på:

 Chartreuse – en likör som tidigare bryggdes av munkorden
 Chartreuse (bergskedja)  en bergskedja i de franska Alperna
 Chartreuse (färg) – en färg
 Kartusianorden – en munkorder som grundades vid bergskedjan och tillverkade likören

Se även
 Kattsorten Chartreux.